John Lewis puede referirse a los siguientes músicos:

 John Lewis (músico) (1920-2001), un pianista, compositor y arreglista estadounidense de jazz.
 Jona Lewie (n.1947; registrado, al nacer, como John Lewis), un músico y compositor inglés.

Asimismo, puede hacer referencia a los siguientes deportistas:

 John Henry Lewis (1914-1974), un boxeador, campeón mundial de la categoría de peso semipesado.
 Jonathan Lewis (futbolista) (n.1997), un futbolista estadounidense.

Además, puede referirse a los siguientes hombres:

 John L. Lewis (1880-1969), un líder sindicalista laborista estadounidense.
 John Lewis Russell (n.1921), un botánico (abreviatura en botánica: J.L.Russell).
 John Lewis (político) (1940-2020), un político estadounidense.
 Jonathan Lewis, más conocido como Johnny Lewis (1983-2012), un actor estadounidense.